El nombre de Ermita de Santiago es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de Santiago el Mayor y en menor medida de Santiago el Menor.

Ermitas

En España 
 Ermita de Santiago, en Ateca, provincia de Zaragoza.
 Ermita de Santiago, en Marbella
 Ermita de Santiago, en el concejo de Morcín, Asturias
 Ermita de Santiago de Sesoliveres, en Igualada.